Дашки  — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Дашки — деревня в Воропаевском сельсовете Поставского района Витебской области.
 Дашки — деревня в Камайском сельсовете Поставского района Витебской области.
 Дашки — деревня в Юньковском сельсовете Поставского района Витебской области.
 Дашки — деревня в Логойском районе Минской области.
 Дашки — деревня в Минском районе Минской области.

См. также 
Дашки-2 — село в Рязанском районе Рязанской области России.